Алекса́ндр Алекса́ндрович Фёдоров:
 Фёдоров, Александр Александрович (1877—после 1917) — русский офицер, член III Государственной думы.
 Фёдоров, Александр Александрович (1906—1982) — советский ботаник.
 Фёдоров, Александр Александрович (1914—?) — советский футболист.
 Фёдоров, Александр Александрович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Фёдоров, Александр Александрович (род. 1970) — российский философ, ректор Волжского инженерно-педагогического, Нижегородского педагогического и Балтийского федерального университетов.